Malabar (ciutat), regió del sud de l'Índia corresponent a l'estat de Kerala i el sud-oest de Karnataka 
 Malabar (Florida), municipi de l'estat de Florida, als Estats Units
 Malabar, relatiu a la llengua malaiàlam
 Malabar, relatiu al malabarisme
 Districte de Malabar, antic districte de la presidència de Madràs a la regió de Malabar 
 Costa Malabar, costa del sud-oest de l'Índia entre Goa i el Cap Comorin incloent la regió de Malabar
 Revolta Malabar, rebel·lió dels mappila a l'Índia del Sud el 1921 durant l'època colonial del Raj Britànic
 Civeta de Malabar (Viverra civettina), animal oriünd de l'Índia 
 Fredeluga malabar (Vanellus malabaricus), ocell de la família dels caràdrids (Charadriidae)